Сереброво — топоним:

Населённые пункты 
 Сереброво — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Сереброво — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Сереброво — посёлок в Тайшетском районе Иркутской области.
 Сереброво — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Сереброво — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Озёра 
 Сереброво — озеро в Шатурском районе Московской области.